

Antropologia 
 Bre – gruppo dell'etnia Karenni

Biologia 
 BRE – gene umano

Codici 
 BRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Brema (Germania)
 bre – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua bretone

Geografia

Italia 
 Bre – frazione di Bardi, comune nella provincia di Parma (Emilia-Romagna)
 Bre – frazione di Busseto, comune nella provincia di Parma (Emilia-Romagna)

Svizzera 
 Brè – frazione di Locarno, città nel distretto di Locarno (Cantone Ticino)
 Brè-Aldesago, già Brè – ex comune ora quartiere di Lugano, città nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)
 Monte Brè – monte nei pressi di Lugano, città nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Persone 
 Silvia Bre (1953) – scrittrice, poetessa e traduttrice italiana
Alessandro "Bre" Sebastiani (1998) – cuoco e sco**tore italiano

Sigle 
 BRE – Banca Regionale Europea, istituto bancario italiano
 BRE – Basic regular expression, espressione regolare
 BRE – Bureau of Railroads Economic, consorzio ferroviario nordamericano, ora Association of American Railroads